Nozomi (sonde), een Japanse ruimtesonde
Nozomi (trein), een Japanse hogesnelheidstrein
Nozomi Tsuji, een Japanse popster